Idee voor de opstart van een bedrijf.
 Projectplan, voor de exploitatie van een bepaald product/diensten assortiment van een onderneming
 Strategie van een bedrijf om een bepaald product/diensten assortiment in de markt te zetten.
 Ondernemingsplan, voor een nieuw te starten of bestaande onderneming.